World of Hurt (album), eerste album van Ilse DeLange uit 1998
 World of Hurt (single), single van dit album